Фуко́ (, реже встречаются варианты написания ) — французская фамилия. Известные носители:

 Фуко, Жан Бернар Леон (1819—1868) — физик и астроном, создатель маятника Фуко.
 Фуко, Жюльен (1847—1904) — французский ботаник.
 Фуко, Мишель (1926—1984) — французский философ и педагог.
 Фуко, Филипп-Эдуар (1811—1894) — тибетолог.
 Фуко, Франсуа (1880—1938) — французский промышленник, основатель одноимённой марки изделий из стекла.
 Фуко, Шарль Эжен де (1858—1916) — священник, жил отшельником в пустыне Сахара.
 Фуко (ум. после 837) — граф Руэрга и Нима с ок. 810/820, родоначальник дома Раймундидов.

Другое 
 Фуко — крупный ударный кратер в области юго-западного побережья Моря Холода на видимой стороне Луны.